Joker (kaartspel), een speelkaart die alle waarden kan aannemen
 Jokerteken, een teken bij geautomatiseerde zoekacties
 Wildcard (sport), een vrij startbewijs, bijvoorbeeld bij tennis
 Wildcard (Terence Trent D'Arby), een album van de Amerikaanse zanger Terence Trent D'Arby
 Wild Card (1992), een Amerikaanse film uit 1992
 Wild Card (2003), een Zuid-Koreaanse film uit 2003
 Wild Card (2015), een Amerikaanse actiefilm uit 2015 onder regie van Simon West
 Wild Card (televisieserie), een televisieserie
 Wild Card (ReVamp album), album van de Nederlandse progressieve metalband ReVamp.